Le tournoi de Dubaï de rugby à sept 2014 (en anglais Dubaï rugby sevens 2014) est la deuxième étape la saison 2014-2015 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 5 et  au The Sevens à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La victoire finale revient à l'équipe d'Afrique du Sud qui bat en finale l'équipe d'Australie sur le score de 33 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules 

Le résultat du tournoi précédent a permis aux Fidji, Samoa, l'Angleterre et l'Afrique du Sud (respectivement , , , ) d'être tête de série (chaque équipe dans une poule différente) pour le tirage des poules.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi : Osea Kolinisau () avec 58 points
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Ambrose Curtis () et Seabelo Senatla () avec 7 essais.

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Dubaï rugby sevens

Lien externe 
 

2014
Dubaï
Sport en décembre 2014
Sport aux Émirats arabes unis en 2014